Csong Szunok (1955) olimpiai bronzérmes dél-koreai röplabdázónő
 Csong Szunok (1983) Ázsiai Játékok-győztes dél-koreai távolugrónő, olimpikon